Web Archive steht für:

 Web-Archivierung
 Web-Archive, Synonym für die Waybackmachine des Internet Archive
 Web Application Archive, Dateiformat „.war“